Jack Crawford – giocatore di football americano britannico
Jack Crawford – tennista australiano
Jack Crawford – personaggio letterario, cinematografico e televisivo ideato da Thomas Harris